Фе́дин — русская фамилия.

Известные носители 
 Федин, Александр Андреевич (1908—1985) — советский государственный деятель, министр сельского хозяйства и заготовок РСФСР.
 Федин, Андрей Дмитриевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 
 
 Федин, Дмитрий Васильевич (род. 1956) — советский и российский хоккеист. Российский тренер.
 Федин, Константин Александрович (1892—1977) — русский советский писатель и журналист.
 Федин, Матвей Владимирович (род. 1977) — российский учёный в области материаловедения.
 
 
 Федин, Павел Григорьевич (1902—1938) — деятель ВКП(б).
 
 Федин, Фёдор Денисович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Федин, Эрлен Ильич (1926—2009) — советский физик, публицист, мемуарист.